VG poate fi:

 Insulele Virgine Britanice, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .vg, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insulele Virgine Britanice

Legături externe 
  „VG” la acronymfinder.com